

Geografia

Italia
Livorno – città in Toscana, capoluogo dell'omonima provincia
Livorno Ferraris – comune in provincia di Vercelli

Suriname
Livorno – comune (ressort) del Suriname

Sport
Baseball Livorno – squadra di baseball
Basket Femminile Livorno – squadra di pallacanestro femminile
Basket Livorno – squadra di pallacanestro
Etruschi Livorno – squadra di football americano
Libertas Livorno – squadra di pallacanestro
Liburnia Livorno – squadra di softball
Livorno Beach Soccer – squadra di beach soccer
Livorno Calcio – squadra di calcio
Pallacanestro Livorno – squadra di pallacanestro
Pallanuoto Livorno – squadra di pallanuoto
Pro Livorno – squadra di calcio del passato

Altro
Livorno – razza italiana di pollo
236784 Livorno – asteroide della fascia principale
33º Reggimento fanteria "Livorno" – unità militare italiana del passato